Э́нтон () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Энтон, Рон (род. 1942) — канадский кёрлингист.
 Энтон, Сьюзан (род. 1950) — американская актриса, телеведущая и певица.